Сент-Інноса́нс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 60 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Інносанс, Сент-Елалі-д'Еме i Сен-Жульєн-д'Еме було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Жульєн-Інносанс-Елалі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Інносанс на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Інносанс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Інносанс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Інносанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Інносанс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь